Slovo Juno má několik významů:

 Juno (mytologie) – královna bohů v římské mytologii
 Juno (planetka) – třetí objevená planetka vůbec
 Juno (film) – americký film z roku 2007
 Juno Reactor – elektronická hudební skupina
 Juno I – typ americké rakety
 Juno (sonda) – sonda NASA pro průzkum planety Jupiter v rámci programu New Frontiers
 Juno Award – kanadská hudební cena
 Juno Beach – kódové označení pro jednu z pěti pláží, na které se během vylodění v Normandii 6. června vylodily spojenecké jednotky.
 obchodní značka pro ztužený rostlinný tuk